Дејан Машић може бити:
Српски фудбалер, рођен 1992. године
Измишљени лик из серије Истине и лажи, који тумачи Миљан Прљета